Le terme Kazabazua peut signifier:

Toponymie

Canada
 Kazabazua, une municipalité, de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 57' 00"; 76° 01' 00".
 Grotte de Kazabazua, caverne de la municipalité de Kazabazua, dans de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 56' 32"; 76° 00' 15".
 Plaine de Kazabazua, dans la municipalité de Kazabazua, dans de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 56' 54"; 76° 03' 32".
 Rivière Kazabazua, de la municipalité de Kazabazua, dans de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 56' 54"; 75° 58' 22".